Rodriguezia är ett släkte av kräftdjur. Rodriguezia ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Rodriguezia